Lunar  – serie di videogiochi per console
 Lunar  – singolo di David Guetta, estratto dall'album Nothing but the Beat (2011)